L'édition 2015 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Kei Nishikori remporte l'épreuve de simple, Marin Draganja et Henri Kontinen celle de double.

Lauréats 
Le tenant du titre Kei Nishikori, remporte son  en battant en finale Pablo Andújar. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Barcelone, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Marin Draganja et Henri Kontinen remportent leur  ensemble en battant en finale Jamie Murray et John Peers. Il s'agit pour tous les deux du  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Barcelone
Sport en Espagne en 2015
Tennis en avril 2015